Anna Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Anna Branch (DeKalb County, Alabama)
 Anna Branch (Pickens County, Alabama)
 Anna Branch (Arkansas), im Calhoun County